Puchar Świata Siłaczy 2005: Mińsk – pierwsze w 2005 r. zawody
siłaczy z cyklu Pucharu Świata Siłaczy.

Data: 7 maja 2005 r.
Miejsce: Mińsk 

Konkurencje: 

WYNIKI ZAWODÓW:

Przypisy 

2005
2005 w zawodach strongman
2005 na Białorusi
Sport w Mińsku